2 miejscowości w Polsce: 
 Dzbenin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń 
 Dzbenin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Troszyn